Straus:
 Oscar Straus
 Rosa Welt-Straus

Nume de familie germane